Богдань — название населённых пунктов.

Россия 
 Богдань — хутор в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Богдань — деревня в Нерехтском районе Костромской области.